

Niemcy 
1 gmina:
 Frauendorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz

2 dzielnice miast:
 Frauendorf – dzielnica Bad Staffelstein
 Frauendorf – dzielnica Frohburg

Polska 

Dawne nazwy:
 Golęcino
 Wróblin